Eryx ist:

 eine Gestalt der griechischen Mythologie, siehe Eryx (Mythologie)
 in der Antike eine Stadt und ein Berg auf Sizilien, heute Erice
 eine Gattung der Riesenschlangen, siehe Echte Sandboas
 eine Panzerabwehrwaffe, siehe Eryx (Panzerabwehrwaffe)